Head First – album Uriah Heep z 1983 roku
 Head First – album Goldfrapp z 2010 roku